Ash Shuhadā’ kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Ash Shuhadā' (ort i Egypten), Al-Minufiyya,

Palestina (stat) 

 Ash Shuhadā' (ort i Palestina (stat)), Västbanken, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Palestina (stat)förgreningar